911 — натуральне число
 911 рік до нашої ери
 911 рік нашої ери
911 — служба екстреної допомоги.
«911» — пісня українського гурту «Океан Ельзи».
«9-1-1» — американський серіал про рятувальників телеканалу Fox, що транслювався з 2018 року.